Curmătura se poate referi la:
 locul unde coama sau creasta unui munte coboară apreciabil sub nivelul general al acestuia, permițând trecerea de pe un versant pe celălalt (sinonim: șa).

Curmătura, Buzău
Curmătura, Caraș-Severin
Curmătura, Dolj
Curmătura, Prahova

Curmătură, Alba

Cabane montane 
 Cabana Curmătura în munții Piatra Craiului

Vezi și 
 Râul Curmătura (dezambiguizare)

Toponime românești